Today Your Love, Tomorrow the World är ett livealbum från 2002 av det svenska rockbandet The Hives.

Sida A:
Outsmarted
The Hives - Declare guerre nucleaire
Statecontrol
Hate to Say I Told You So
Die, All Right!
Hail Hail Spit N' Drool
Lost and Found

Sida B:
Main Offender
Supply and Demand
Die, All Right!
Hate to Say I Told You So
Main Offender

Livealbum
Musikalbum 2002
Album av The Hives